Kreuzweg in der Friedhofsmauer bezeichnet:
 Kreuzweg in der Friedhofsmauer (Beckstein)
 Kreuzweg in der Friedhofsmauer (Distelhausen)
 Kreuzweg in der Friedhofsmauer (Gerlachsheim)
 Kreuzweg in der Friedhofsmauer (Külsheim)
 Kreuzweg in der Friedhofsmauer (Lauda)
 Kreuzweg in der Friedhofsmauer (Oberlauda)
 Kreuzweg in der Friedhofsmauer (Vilchband)